Ба́ккер (, ) — фамилия.

 Известные носители:

 Баккер, Андриан — нидерландский художник-портретист; племянник Якоба Адриансзона Баккера.
 Баккер, Билли (род. 1988) — нидерландский хоккеист на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 2012 года.
 Баккер, Гарриет (1845—1932) — норвежская художница.
 
 Баккер, Гленис (род. 1962) — канадская кёрлингистка, бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2006 года.
 Баккер, Данни (род. 1995) — нидерландский футболист.
 Баккер, Дональд Чарльз (1943—2010) — американский учёный-астрофизик.
 Баккер, Жан де — бельгийский спортсмен-ватерполист, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1900 года.
 Баккер, Инеке (1933—2003) — деятель нидерландского и международного шахматного движения.
 Будье-Баккер, Ина (1875—1966) — нидерландская писательница, прозаик и драматург. 
 Баккер, Клас (1926—2016) — нидерландский футболист.
 Баккер, Луи (1814—1896) — французский археолог и филолог.
 Баккер, Митчел (род. 2000) — нидерландский футболист.
 Баккер,  Ник (род. 1992) — нидерландский футболист.
 Баккер, Ситсе (род. 1984) — нидерландский антрепренёр, писатель.
 Баккер, Эдвин (род. 1964) — нидерландский футболист.
 Баккер, Энгберт (1900—) — нидерландский футболист.
 Баккер, Якоб Адриансзон (1608—1651) — нидерландский живописец эпохи барокко.

См. также 
 Баккер-Грёндаль

Примечания